Заводска́я — пассажирская железнодорожная станция Балезинского направления Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Расположена на территории Ленинского административного района Ижевска в жилом районе Малиновая Гора, поблизости от правого берега Ижевского пруда.

Станция осуществляет продажу пассажирских билетов, а также приём и выдачу повагонных и мелких отправок на подъездных путях.

Описание 
Заводская — первый остановочный пункт перегона  Ижевск — Балезино однопутной неэлектрифицированной линии Пибаньшур — Ижевск. Станция начала работу в 1944 году в связи с открытием движения по этой ветке.

В северной части станционные пути проходят по мосту через речку Малиновку, которая впадает в Ижевский пруд рядом со станцией. Далее на север железнодорожный путь в сторону Люкшудьи проходит по берегу пруда всего в 100 метрах от воды.

К югу от Заводской находится переезд по улице Чайковского. От южной горловины станции отходит несколько промышленных служебных путей, в частности, подъездной путь на завод ячеистого бетона.

Ранее насчитывала 5 путей. По состоянию на 2017 год рабочих путей осталось 3. Крайний 5-й путь полностью разобран. Железнодорожное полотно 4-го пути демонтировано в 2015 году.

Станция имеет 2 платформы: боковую и островную. Боковая является длинной и обслуживает 1-й путь. Островная платформа короткая, расположена между 2-м и 3-м путями. Переход с одной платформы на другую возможен по двум настилам, проложенным через 1-й и 2-й пути и расположенным в южном торце платформ (напротив здания станции). Турникеты на платформах отсутствуют.

Движение поездов по станции 

На станции останавливаются все пригородные поезда. Поезда дальнего следования проходят Заводскую без остановки. По состоянию 2021 год пригородные поезда следуют до станций:
 На север: Ува I, Чур, Балезино, Игра;
 На юг: Ижевск.

Время движения от Ижевского вокзала 13-16 минут.

Общественный транспорт 
В 600 метрах от станции, на Шабердинском тракте, расположена остановка «Малиновая Гора» автобусных маршрутов 8, 8к, 21, 34 и 353.

Примечания

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ижевска

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов по станции Заводская

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожный транспорт Ижевска
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии